Шнитцлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шнитцлер, Иоганн Генрих (1802—1871) — французский историк и статистик.
 Шнитцлер, Фрэнк Кристоф (род. 1970) — немецкий актёр, музыкант, поэт.